Пеннали́зм () — отношения между молодыми, только что поступившими в высшую школу студентами (пеннал) к старшим, особенно в его крайних проявлениях в XVII столетии. Частный случай хейзинга.

Происхождение 

Пеннализм происходит от депозиции () — другого обычая, своеобразной церемонии посвящения в студенты и вступления в «корпорацию студентов», подобной средневековому монашескому, рыцарскому, купеческому и ремесленническому посвящению. Церемонии варьировались в зависимости от степени развития и образа жизни корпораций. Иногда вступление носило характер таинства и сопровождалось театральными церемониями, как например, у рыцарей. Иногда поступающий подвергался различным телесным истязаниям к удовольствию зрителей; церемонии имели комический, несколько пошлый характер, и должны были смешить незатейливую публику, как например, у ремесленников. Истязания принимают решительно жестокий характер, как при поступлении в ганзейскую гильдию. В церемониях, сопровождавших поступление в студенческую корпорацию, серьёзный элемент — символические указания на высокое призвание служить науке — смешивается с комическим и весёлым, а иногда с пошлыми и школьническими выходками.

История 

Пеннализм появился около 1600 года в немецких университетах (особенно в лютеранских) и состоял в том, что старшие студенты, не признавая равноправность новичков, в течение года «обдирали» и «обделывали» их, то есть эксплуатировали их и дурно с ними обращались. Продолжалось это в течение года, иногда (например, в Ростоке) — только 6 недель, 6 часов, 6 минут. В это время пенналы должны были мириться с тем, что старшие меняли свои старые платья на их новую одежду, вследствие чего пенналы были всегда плохо одеты; далее пенналам запрещалось носить отличия, присвоенные студентам (шпагу и шляпу с перьями); кошелёк их должен был быть всегда открытым для старших; они должны были по их требованию платить за их пиршества и во избежание побоев безусловно им во всем повиноваться. По истечении года пеннал «получал отпущение», то есть товарищи признавали его «честным буршем», подобно тому, как цеховые признавали у себя «честных товарищей»; прощенный должен был заплатить за пир в честь своего освобождения и мог затем проделывать то же самое с пенналами. Нечто подобное представляла собой Fagging system (в Англии). Первое запрещение пеннализма, в Иене, состоялось в 1610 или 1611 году; за ним последовало много других, но только в 60-х годах XVII столетия пеннализм — или, по крайней мере, грубейшие его проявления — был уничтожен конвенцией еванг. князей. В более мягкой форме он продолжал существовать до следующего столетия и постепенно был заменён отношениями «фуксов и буршей».

В 1653 году ландграф Вильгельм VI и ректор Марбурга Йоханнес Кроциус осудили практику пеннализма, однако, это не имело успеха. Пеннализм существовал в Марбурге до XVIII века.

В 1661 и 1662 годах саксонские университеты: Виттенбергский, Йенский и Лейпцигский заключили между собой картель, по которой обязывались не принимать студентов, исключённых из других университетов за пеннализм. Вскоре к ним присоединились другие университеты. Эта мера подействовала, и в шестидесятых годах прекратились повсеместные жалобы на пеннализм.

Следует отметить, что пеннализм существовал не только в Германии. Пеннализм был истинной бедой для молодых студентов Тартуского университета.

См. также 
 Цук
 Дедовщина
 Депозиция

Примечания

Литература 

 
 Schöttgen, «Historie des auf Universitäten ehedems üblich gewesenen Pennalwesens»  Dresden und Leipzig, 1747.
 Комлева, Ю. Европейские университеты в раннее Новое время (1500-1800): [учеб.  пособие] / Ю.  Е. Комлева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал, федерал, ун-т. -  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2 0 1 3 

Высшие учебные заведения
Социальная психология
Насилие